Der Wettkampf der Frauen im Mannschafts-Säbelfechten bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro fand am 13. August 2016 in der Arena Carioca 3 statt. Olympiasieger wurde Russland. Silber ging an die Ukraine vor den Vereinigten Staaten, die sich im Kampf um Platz drei gegen Italien durchsetzten konnten.

Titelträger

Ergebnis

Finalrunde

Platzierungsrunde

Endstand

Weblinks 

 Result Book Fencing 2016

Sabel Mannschaft Frauen